Giovanni Barbieri ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Barbieri (Komponist) (1859–1943), italienischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
Giovanni Domenico Barbieri (1704–1764), Schweizer Baumeister
Giovanni Francesco Barbieri (Il Guercino; 1591–1666), italienischer Maler
Giovanni Maria Barbieri (1519–1574), italienischer Philologe und Romanist